Лайман (, ) — английская фамилия. Известные носители:

 Лайман, Бенджамин Смит (1835—1920) — американский горный инженер, лингвист-любитель и антрополог.
 Лайман, Говард (род. 1938) — американский фермер, посвятивший свою жизнь борьбе за гуманное обращение с животными.
 Лайман, Даг (род. 1965) — американский продюсер, режиссёр, оператор и сценарист.
 Лайман, Дороти (род. 1947) — американская телевизионная актриса, режиссёр и продюсер.
 Лайман, Теодор (1874—1954) — американский физик-экспериментатор.
 Лайман, Фрэнсис Марион (1840—1916) — член кворума двенадцати апостолов Церкви Иисуса Христа святых последних дней.

Другое 
 Лайман — большой ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.